Torunos peut désigner :

 les Torunos, une ethnie amérindienne.

Torunos : l'une des quatorze paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 Torunos : capitale de la paroisse civile de Torunos, dans la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme